Gocław – część Szczecina
 Gocław – osiedle w Warszawie
 Gocław-Lotnisko – spółdzielnia mieszkaniowa w Warszawie

 Gocław – staropolskie imię męskie

2 miejscowości w Polsce:
 Gocław – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Gocław – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Pilawa
 Gocław – przejściowa nazwa (1945-46) Jasienia